Böhlen – città tedesca
 Böhlen – frazione della città tedesca di Grimma
 Böhlen – frazione della città tedesca di Großbreitenbach